Фауна:
 Фауна — совокупность видов животных, распространённых на определённой территории.
 Фауна () — древнеримская богиня.
 Фауна — персонаж диснеевского мультфильма Спящая красавица.

Географические объекты:
 Фауна (Блумфонтейн) () — пригород Блумфонтейна, ЮАР.

Персоналии:
 Фауна, Флориан-Айала — американская художница, музыкант, поэтесса и музыкальный продюсер.

См. также 

 Фавн (значения)